Verkehrsschrift steht für
Gebrauchsschrift
die Unterstufe der Deutschen Einheitskurzschrift
für Verkehrszeichen geeignete Schriftarten, siehe Liste von Verkehrsschriften